Ва́цлав (, , , ) — чешское и польское имя:
 Святой Вацлав (ок. 907 — 935 или 936) — князь Чехии (с 924).
 Вацлав II (1137 — ок. 1192) — князь Чехии (с 1191).
 Вацлав I (ок. 1205 — 1253) — король Чехии (с 1230).
 Вацлав II (1271—1305) — король Чехии (с 1283) и Польши (с 1300).
 
 Вацлав IV (1361—1419) — король Германии (1376—1400, под именем Венцель I), король Чехии (с 1378).
 Вацлав I Опавский (1362—1381) — князь Ратиборско-опавский (1365—1377), князь Опавский (с 1377).
 Вацлав II Опавский (ок. 1397 — между 1445 и 1449) — князь Опавский (с 1433).
 Вацлав из Михаловиц (? — 1451) — средневековый чешский аристократ.

Чешские имена